Kuja  – fiume della Russia europea settentrionale
 Kuja  – personaggio presente nel videogioco di ruolo Final Fantasy IX
 Tribù Kuja  – tribù fittizia di amazzoni del manga ed anime One Piece, di Eiichirō Oda